Прозелу () — португальська власна назва.

Топоніми

Прозелу (Амареш) — парафія.
 Прозелу (Аркуш-де-Валдевеш) — парафія.